Vincenz Paravicini ist der Name folgender Personen:

* Vincenz Paravicini (Vater) (1595–1678), Schweizer Geistlicher
 Vincenz Paravicini (Sohn) (1648–1726), Schweizer Theologe, Philologe und Historiker